Яново — топоним:

Белоруссия 
 Яново — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Яново — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Яново — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Яново — деревня в Докшицком районе Витебской области, Берёзковский сельсовет.
 Яново — деревня в Докшицком районе Витебской области, Волколатский сельсовет.
 Яново — хутор в Миорском районе Витебской области, Николаёвский сельсовет.
 Яново — деревня в Миорском районе Витебской области, Перебродский сельсовет.
 Яново — хутор в Миорском районе Витебской области, Турковский сельсовет.
 Яново — агрогородок в Сенненском районе Витебской области.
 Яново — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Яново — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Яново — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Яново — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Яново — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Яново — хутор в Вороновском районе Гродненской области.
 Яново — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Яново — деревня в Ошмянском районе Гродненской области, Каменнологский сельсовет.
 Яново — хутор в Ошмянском районе Гродненской области, Новосёлковский сельсовет
 Яново — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Яново — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Яново — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.
 Яново — посёлок в Хотимском районе Могилёвской области.
 Яново — озеро в Полоцком районе Витебской области.

Болгария 
 Яново — село в общине Сандански Благоевградской области

Польша 
 Яново — гмина в Нидзицком повяте Варминско-Мазурского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Илово-Осада Дзялдовского повяте Варминско-Мазурского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Яново Нидзицкого повята Варминско-Мазурского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Клечев Конинского повята Великопольского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Сведзебня Бродницкого повята Куявско-Поморского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Домброва-Хелминьска Быдгощского повята Куявско-Поморского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Пщев Мендзыжечского повята Любушского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Лив Венгрувского повята Мазовецкого воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Жонсник Вышкувского повята Мазовецкого воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Закрочим Новодвурского повята Мазовецкого воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Ломжа Ломжинского повята Подляского воеводства
 Яново — сельский округ в гмине Нарев Хайнувского повята Подляского воеводства
 Яново — поселение в гмине Суш Илавского повята Варминско-Мазурского воеводства
 Яново — поселение в гмине Сорквиты Мронговского повята Варминско-Мазурского воеводства
 Яново — поселение в гмине Щитно Щитненского повята Варминско-Мазурского воеводства
 Яново — поселение в гмине Доминово Сьрёдского повята Великопольского воеводства
 Яново — поселение в гмине Щецинек Щецинецкого повята Западнопоморского воеводства
 Яново — поселение в гмине Ваганец Александрувского повята Куявско-Поморского воеводства
 Яново — поселение в гмине Вёнзув Стшелинского повята Нижнесилезского воеводства
 Яново — поселение в гмине Радзилув Граевского повята Подляского воеводства
 Яново — поселение в гмине Наревка Хайнувского повята Подляского воеводства

Россия 
 Яново — село в Заринском районе Алтайского края.
 Яново — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Яново — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Яново — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Яново — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Яново — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Яново — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Яново — до 1946 г. название села Ивановка в Светловодском районе Кировоградской области.

См. также 
 Яново-Грушевский
 Яново-Петровский